Apfelschnecke bezeichnet:
 eine Schnecken-Familie – siehe Apfelschnecken (Ampullariidae)
 eine Gebäckvariante der Schnecken – siehe Schnecke (Gebäck)